Everlo (havezate), een havezate bij Volthe in Overijssel
 Everlo (Peel en Maas), een buurtschap bij Panningen in Nederlands Limburg